Драш — третий уровень толкования Торы.
  (1930—1990) — французский кинорежиссёр.

См. также 
 Drach